Gnaeus Domitius Calvinus är ett namn som burits av flera romare:

* Gnaeus Domitius Calvinus, romersk politiker och fältherre, konsul 53 och 40 f.Kr.
 Gnaeus Domitius Calvinus (konsul 332 f.Kr.), romersk politiker
 Gnaeus Domitius Calvinus Maximus, romersk politiker, konsul 283 f.Kr.